Рафаел Муриљо Видал има више значења:

 Рафаел Муриљо Видал (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Рафаел Муриљо Видал (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику